— японский аниме-сериал, выпущенный студией Mushi Productions, транслировался по телеканалу Fuji TV с 7 января по 30 декабря 1973 года. Всего выпущены 52 серии аниме. Сюжет основан на сказках Торнтона Берджесса. Сериал был дублирован на французском, итальянском, немецком, нидерландском и португальском языках.

В России был показан под названием «Сказки зелёного леса» в 1995-96 годах на Шестом канале в виде испанской версии, сделанной на основе американской адаптации.

Сюжет 
Сюжет разворачивается вокруг Роки, дикого сурка, и его попутчицы Полли в зелёном лесу. Вместе они находят новых друзей среди соседей и защищаются от опасных хищников, таких как ласки и лисы или злых людей-охотников.

Роли озвучивали 
 Юдзи Ямага — Рокки Чак
 Эйко Масуяма — Полли
 Сюн Ясиро — Самми
 Итиро Нагаи — Петер
 Койти Китамура — Рокки-папа
 Рэйко Сэно — Рокки-мама
 Кэй Томияма — Рэд
 Исаму Танонака — Чаттер
 Сандзи Хасэ — Бобби
 Миёко Асо — Голос за кадром

Музыка 
Начало
 Midori No Hidamari исполняет: Мицуко Хориэ
Концовка
 Rocky To Polly исполняет: Мицуко Хориэ

Примечания

Ссылки 
 

Аниме и манга о животных
Театр мировых шедевров